Соціальна дія ІТ  — У дослідженнях названих видів соціогеографічних галузей знань використовують нові поняття, зокрема поняття "соціальна дія  інформаційних технологій" (Social impact of ІСТ), його зміст трактується як дія інформаційних технологій на суспільство: працю і зайнятість, економіку, сфери освіти та культури, соціальну структуру, дім і родину, на повсякденне життя загалом.

Примітки

Джерела 
 Любов Теодорівна Шевчук / Соціальна географія : навчальний посібник. – Київ : Знання, 2007 . – 349 с. : іл. - Бібліогр.: с.348-349 . – На укр. мов. - ISBN 966-366-309-X . 

географічні науки